Route nationale 90 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 90 en Belgique
 Route nationale 90 en Estonie
 Route nationale 90 en France métropolitaine

Voir aussi